Okręty US Navy o nazwie USS "Alcor":
 Pierwszy USS "Alcor" (AG-34)
 Drugi USS "Alcor" (AK-259)

Alcor